Ilyalla peut désigner :
 Ilyalla, la localité située dans le département de Kaya de la province du Sanmatenga dans la région Centre-Nord au Burkina Faso
 Ilyalla, la localité située dans le département de Kayao de la province du Bazèga dans la région Centre-Sud au Burkina Faso